Ри́чи де Лат (; родился 28 ноября 1988 года в Антверпене, Бельгия) — бельгийский футболист, защитник клуба «Антверпен».

Карьера 

17 августа 2007 года де Лат перешёл из бельгийского клуба «Антверпен» в английский «Сток Сити» за 100 000 фунтов, подписав с клубом трёхлетний контракт.

В июле 2008 года де Лат отправился на просмотр в клуб «Борнмут», сыграв за него в товарищеской встрече против «Портсмута», которая завершилась поражением «Борнмута» со счётом 4:1. По завершении срока просмотра он вернулся в «Сток Сити». В октябре 2008 года он отправился в клуб «Рексэм» на правах аренды сроком на месяц. Де Лат провёл за «Рексем» три игры, после чего срок его аренды закончился, а футболисту была сделана операция по удалению грыжи.

8 января 2009 года де Лат перешёл в «Манчестер Юнайтед», подписав с клубом трёхлетний контракт. Размер денежной компенсации, который «Юнайтед» заплатит «Стоку» за трансфер футболиста, будет зависеть от результатов его выступлений за клуб. После перехода в «Юнайтед» де Лат начал выступать за резервную команду клуба на различных позициях в защите.

Свой дебютный матч за основной состав «Манчестер Юнайтед» де Лат сыграл 24 мая 2009 года. Это был матч финального тура Премьер-лиги сезона 2008/09 против «Халл Сити». Де Лат провёл весь матч на позиции левого крайнего защитника.

В мае 2012 года вместе с другим игроком «Манчестер Юнайтед» Мэтти Джеймсом перешёл в клуб «Лестер Сити».

1 февраля 2016 года Ричи на правах аренды до конца сезона перебрался в клуб Чемпионшипа «Мидлсбро». По итогам сезона 2015/16 де Лат стал автором уникального достижения — чемпионом Премьер-лиги в составе «Лестера» и одним из победителей Чемпионшипа (второе место) в составе «Мидлсбро».

В августе 2016 года перешёл в «Астон Виллу» и подписал с «виллианами» контракт на три года. Ричи в 2018 году отправился в аренду в «Мельбурн Сити».

В начале 2019 года Де Лата перевели из защиты в нападение, что привело к дублю Ричи в матче против «Уэстерн Сидней Уондерерс» 22 января, которую команда игрока выиграла со счётом  4:1. 

По окончании сезона 2018/19 «Астон Вилла» не подписала с Ричи новый контракт и футболист стал свободным агентом. 29 июня 2019 года «Антверпен», клуб, в котором началась карьера Де Лата, объявил об подписании игрока.

Достижения 
 «Лестер Сити»
 Чемпион Футбольной лиги Англии: 2013/14
 Чемпион Премьер-лиги: 2015/16

 «Антверпен»
 Обладатель Кубка Бельгии: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Eurosport

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Рексем»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Мельбурн Сити»